Thoma kan avse:

 Busso Thoma – tysk militär
 Dieter Thoma – tysk backhoppare
 Georg Thoma – tysk idrottare
 Hans Thoma – tysk målare
 Ludwig Thoma – tysk författare
 Wilhelm von Thoma – tysk general

Tyska efternamn